La nazionale di pallavolo femminile dell'Australia è una squadra asiatica ed oceaniana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Australia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Australia.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

World Grand Prix

Volleyball Challenger Cup

Coppa asiatica

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo